Аминта I Никатор (Победитель) (, д/р — ок. 90 до н. э.) — индо-греческий царь в Арахозии и Гандхаре в 95 г. до н. э.—90 г. до н. э.

Биография 
Происхождение Аминты I достоверно не установлено: часть учёных считает его наследником Менандра I, другие — Антиалкида I. Правил в 95-90 гг. до н. э. (по иной версии — до 80-65 гг. до н. э.). Возможно, он сначала властвовал в Арахозии после смерти царя Поликсена Эпифана Сотера, затем стал бороться против других индо-греческих царей —  и Эпандера.

Существует версия, что Аминта I был лишён трона в 90 году до н. э. , но после смерти последнего в 80 году до н. э. снова взошёл на престол. Вероятно, вел войны с саками или занял трон с их помощью. Ему наследовал .

До нашего времени дошли серебряные и бронзовые монеты, отчеканенные при Аминте I. Первые являются двуязычными (на древнегреческом и кхароштхи) с изображением Зевса и Афины. Бронзовые монеты изображают Зевса-Митру с фригийским колпаком, а Афину — с буддийским жестом витарка мудра (указательный и большой пальцы правой руки соединены, остальные — выпрямлены). По форме приближены к аттическому стандарту и являются одними из крупнейших эллинистических монет — весом 85 г.

Источники 
 Abodh K. Narain: The Indo-Greeks. Clarendon Press, Oxford 1957, S. 1957, S. 102, 153—157.
 Tarn, W. W. (1984). The Greeks in Bactria and India. Chicago: Ares. ISBN 0-89005-524-6.
 Narain, A.K. The Coin Types of the Indo-Greek Kings, 256-54 B.C.
 Bopearachchi, Osmund (2003). De l’Indus à l’Oxus, Archéologie de l’Asie Centrale (in French). Lattes: Association imago-musée de Lattes. ISBN 2-9516679-2-2.

Индо-греческие цари
Арахозия
Правители Азии I века до н. э.